‘Izrā är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Karak, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. ‘Izrā ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Izrā är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om ‘Izrā. Runt ‘Izrā är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. ‘Izrā är det största samhället i trakten. Trakten runt ‘Izrā är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karak (guvernement)